Svenstrup (Aalborg)
 Svenstrup (Favrskov)
 Svenstrup (Slagelse)
 Svenstrup (Sønderborg)
 Svenstrup (parochie, Aalborg)
 Svenstrup (parochie, Mariager)
 Svenstrup (parochie, Sønderborg)